Пийри — эстонский топоним:

 Пийри — деревня в уезде Сааремаа.
 Пийри — деревня в уезде Тартумаа.
 Пийри — деревня в уезде Валгамаа.
 Пийри — бывшая деревня в уезде Пярнумаа.
 Пийри — бывшая волость в Эстонии.